Road House (o Roadhouse) puede referirse a:

 Road House (película de 1928) protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 Road House (película de 1948) dirigida por Jean Negulesco.
 Road House (película de 1989) dirigida por Rowdy Herrington.
 Roadhouse (banda).

Además, puede hacer referencia a:

 «Roadhouse Blues», canción de blues rock escrita por la banda The Doors.